Grubwies ist der Ortsname von

 Grubwies (Sonnen), Ortsteil der Gemeinde Sonnen, Landkreis Passau, Bayern
 Grubwies (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern